Кодировка Windows-1250 используется в Microsoft Windows для представления ряда языков Центральной и Восточной Европы, использующих латиницу: сербохорватского, словенского, чешского, словацкого, польского, верхне- и нижнелужицкого, венгерского, румынского.

Расположение букв не совпадает с ISO 8859-2.

Таблица кодировки Windows-1250 
Верхняя часть таблицы кодировки (0—7F) полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают 16-ричный код данного символа в Юникоде.

Ссылки 
 Таблица Windows-1250 на сайте www.unicode.org

Компьютерные кодировки